Middenrif, voor het begrip diafragma in de anatomie
 Diafragma (optica), voor het begrip diafragma in de optica